Виктор Казанцев:
 Казанцев, Виктор Алексеевич (1940—2017) — советский легкоатлет и тренер.
 Казанцев, Виктор Борисович (род. 1973) — российский физик.
 Казанцев, Виктор Германович (1946—2021) — советский и российский военачальник, генерал армии, Герой Российской Федерации.